Île Bartolomé peut désigner :
 l'île Bartolomé, la principale île des îles Diego Ramirez, au Chili ;
 l'île Bartolomé, une île des îles Galápagos, en Équateur.

Voir aussi